

Patronyme 

 Alima Boumediene-Thiery (1956-), personnalité politique française ;
 Eugène Thiery (1875-1961), peintre français ;
 François Thiery ( s.), médecin et physicien français ;
 Romain Thiery (1988-), photographe français

Voir aussi 
 Armand Thiery (1841-), chaine de magasin française.

Patronyme lorrain